Mistrovství Severní Ameriky a Oceánie v rychlobruslení 2004 se konalo ve dnech 17. a 18. ledna 2004 v rychlobruslařské hale Olympic Oval v kanadském Calgary. Jednalo se o 6. mistrovství Severní Ameriky a Oceánie. Z předchozího šampionátu obhajovali titul Američan Shani Davis, Kanaďanka Cindy Klassenová nestartovala.

V Calgary se podruhé mistryní Severní Ameriky a Oceánie stala Kanaďanka Kristina Grovesová. Mezi muži podruhé zvítězil Američan Shani Davis.

Muži

Ženy

Externí odkazy 
  Výsledky z mistrovství Severní Ameriky a Oceánie 2004, speedskatingnews.info

2004
Rychlobruslení v roce 2004
Rychlobruslení v Kanadě
Sport v Calgary
Sport v Kanadě v roce 2004